Le mot recul peut désigner :
le recul d'une arme à feu
Signal de recul, feu de recul
prendre du recul, avoir une vue d'ensemble
 ou 
le reculer en équitation
 l'énergie de recul en physique nucléaire